Лара Арруабаррена Вечіно була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Карін Кнапп.
Єлена Янкович виграла титул, у фіналі перемігши Паулу Ормаечеа з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Copa Sony Ericsson Colsanitas, одиночний розряд
2013